Osoby o tym nazwisku:
 Finn Wiberg – duński piłkarz
 Johanna Wiberg – szwedzka piłkarka ręczna
 Nicklas Wiberg – szwedzki lekkoatleta
 Per Wiberg – szwedzki muzyk, kompozytor
 Pernilla Wiberg – szwedzka narciarka alpejska, olimpijka

Inne:
 (27267) Wiberg – planetoida z grupy pasa głównego asteroid